Silverstein bezeichnet

 Silverstein, kanadische Post-Hardcore-Band
 Silverstein Peak, Berggipfel im westantarktischen Ellsworthland
 Silverstein Properties, New Yorker Immobilienunternehmen

Silverstein ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Silverstein (1935–2023), US-amerikanischer Psychologe, Psychotherapeut und Autor
 Elliot Silverstein (* 1927), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Eva Silverstein (* 1970), US-amerikanische Physikerin
 Julia Jane Silverstein (1909–2005), US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Joseph Silverstein (1932–2015), US-amerikanischer Violinist und Dirigent
 Kyle Red Silverstein (* 2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Larry Silverstein (* 1931), US-amerikanischer Unternehmer
 Marc Silverstein, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Melissa Silverstein, US-amerikanische Aktivistin, Journalistin und Bloggerin
 Shel Silverstein (1930–1999), US-amerikanischer Autor und Komponist
 Thomas Silverstein (1952–2019), US-amerikanischer Strafgefangener